Aceasta este lista celor 260 de comune din departamentul  Creuse  din Franța.

Listele comunelor din Franța